Shoreham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Shoreham, Victoria, Mornington Peninsula,

Storbritannien 

 Shoreham-by-Sea, England, West Sussex, 
 Shoreham, Kent, 
 Shoreham (parish), England, Kent,

USA 

 Shoreham, Michigan, Berrien County, 
 Shoreham, New York, Suffolk County, 
 Shoreham, Vermont – en kommun i Addison County i delstaten Vermont i USA

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar